Доротео Аранго има више значења:

 Доротео Аранго (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Доротео Аранго (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Доротео Аранго, Сијенега де Басоко (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Доротео Аранго (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Доротео Аранго (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Доротео Аранго (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Доротео Аранго (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Доротео Аранго (Чочола), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Доротео Аранго, Гатас Мочас (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику